Wenceslao Victoria Soto kan syfta på:

Wenceslao Victoria Soto (1952–1991)

Geografi

Mexiko 

 Wenceslao Victoria Soto, Michoacán de Ocampo, ort, Copándaro, 
 Wenceslao Victoria Soto, Oaxaca, ort, Santa Cruz Xoxocotlán,